Kans de Crimea
 İslâm I Giray
 İslâm II Giray
 İslâm III Giray